Сент-Андле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 39 км на північний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 227 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 488,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Андлен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андлен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр